Ед — многозначное понятие:

 Ед — согласно библейской истории, жертвенник, воздвигнутый близ Иордана.
 ед. — сокращение от слов «eдиница», «единственный».
 ЕД — единая дислокация
 ЕД — Европейский департамент
 ед. или ед. ч. — единственное число
 ЕД — единица действия

См. также 
 Ёд — река в России, протекает в Республике Коми.